

Geografia

Azerbaigian
Loda

Stati Uniti
Loda (Illinois)

Persone
Francesco Loda – avvocato e politico italiano
Nicola Loda – ciclista italiano
Sara Loda – pallavolista italiana